Kaʻalaea ist der Name:
 eines Kaps auf Hawaii, siehe Kaʻalaea Point
 eines Flusses auf Hawaii, siehe Kaʻalaea Stream